Томи Ли Џоунс () је амерички глумац и режисер, рођен 15. септембра 1946. године у Сан Саби (Тексас).

Добитник је Оскара за најбољу епизодну улогу 1993. године за филм „Бегунац“ и Златне палме за главну улогу 2005. године за филм који је и режирао „Три сахране Мелкијадеса Естраде“.

Биографија 
Томи Ли је рођен у Сан Саби, у Тексасу. После завршене школе уписује Харвард, где студира са Ал Гором, будућим потпредседником САД. Дипломирао је енглеску књижевност 1969. Активно се бавио америчким фудбалом, али није успео да постане професионалац. По дипломирању одлази у Њујорк, где почиње глумачку каријеру, прво на Бродвеју, затим и на телевизији. Прву филмску улогу добија 1970. у остварењу „Љубавна прича“.
До почетка деведесетих глуми углавном у филмовима „Б“ продукције, да би током деведесетих почео да се појављује у Холивудским блокбастерима.

Улога у филму ЈФК донела му је награду „Еми“ и две номинације за „Оскара“.

Филмографија 

|-
| 1968
|
|-{One Life to Live}-
| -{Dr. Mark Toland}-
|
|-
| 1970
|
|-{Love Story}-
| Hank Simpson
|
|-
| 1973
|
|-{Life Study}-
| -{Gus}-
|
|-
| 1975
|
|-{Eliza's Horoscope}-
| -{Tommy Lee}-
|
|-
|rowspan="4"|1976
|
|-{Charlie's Angels}-
| -{Aram Kolegian}-
|
|-
|
|-{Smash-Up on Interstate 5}-
| -{Officer Hutton}-
|
|-
|
|-{Jackson County Jail}-
| -{Coley Blake}-
|
|-
|
|-{Family (TV series)}-
| -{David Needham}-
|
|-
|rowspan="2"|1977
|
|-{The Amazing Howard Hughes}-
| -{Howard Hughes}-
|
|-
|
|-{Rolling Thunder}-
| -{Corporal Johnny Vohden}-
|
|-
|rowspan="2"|1978
|
|-{The Betsy}-
| -{Angelo Perino}-
|
|-
| Очи Лоре Марс
|-{Eyes of Laura Mars}-
| Џон Невил
|
|-
|rowspan="2"|1980
|
|-{Coal Miner's Daughter}-
| -{Doolittle 'Mooney' Lynn}-
|
|-
|
|-{Barn Burning}-
| -{Ab Snopes}-
|
|-
| 1981
|
|-{Back Roads}-
| -{Elmore Pratt}-
|
|-
|rowspan="2"|1982
|
|-{The Executioner's Song}-
| -{Gary Mark Gilmore}-
|
|-
|
|-{The Rainmaker}-
| -{Starbuck}-
|
|-
| 1983
|
|-{Nate and Hayes}-
| -{Captain Bully Hayes}-
|
|-
| 1984
|
|-{The River Rat}-
| -{Billy}-
|
|-
| 1985
| Мачка на усијаном лименом крову
|-{Cat on a Hot Tin Roof}-
| -{Brick Pollitt}-
|
|-
|rowspan="3"|1986
|
|-{The Park is Mine}-
| -{Mitch}-
|
|-
|
|-{Black Moon Rising}-
| -{Quint}-
|
|-
|
|-{Yuri Nosenko, KGB}-
| -{Steve Daley}-
|
|-
|rowspan="2"|1987
|
|-{Broken Vows}-
| -{Pater Joseph McMahon}-
|
|-
|
|-{The Big Town}-
| -{George Cole}-
|
|-
|rowspan="4"|1988
|
|-{Stranger on My Land}-
| -{Bud Whitman}-
|
|-
|
|-{April Morning}-
| -{Moses Cooper}-
|
|-
|
|-{Stormy Monday}-
| -{Cosmo}-
|
|-
|
|-{Gotham}-
| -{Eddie Mallard}-
|
|-
|rowspan="2"|1989
| Усамљена голубица
|-{Lonesome Dove}-
| -{Woodrow F. Call}-
|
|-
|Пакет
|-{The Package}-
| -{Thomas Boyette}-
|
|-
| 1990
|
|-{Fire Birds}-
| -{Brad Little}-
|
|-
| 1991
|
|-{JFK}-
| -{Clay Shaw/Clay Bertrand}-
|
|-
| 1992
| Под опсадом
|-{Under Siege}-
| -{William Stranix}-
|
|-
|rowspan="3"|1993
| Небо и земља
|-{Heaven & Earth}-
| -{Steve Butler}-
|
|-
|
|-{House of Cards}-
| -{Jake Beerlander}-
|
|-
| Бегунац
| -{The Fugitive}-
| шериф Самјуел Џерард
|
|-
|rowspan="5"|1994
|
|-{Blown Away}-
| -{Ryan Gaerity}-
|
|-
|Клијент
|-{The Client}-
| -{'Reverend' Roy Foltrigg}-
|
|-
|
|-{Natural Born Killers}-
| -{Warden Dwight McClusky}-
|
|-
|
|-{Blue Sky}-
| -{Maj. Henry 'Hank' Marshall}-
|
|-
|
|-{Cobb}-
| -{Ty Cobb}-
|
|-
|rowspan="2"|1995
|
|-{The Good Old Boys}-
| -{Hewey Calloway}-
|
|-
| Бетмен заувек
|-{Batman Forever}-
| Дволични/Харви Дент
|
|-
|rowspan="2"|1997
|
|-{Volcano}-
| -{Mike Roark}-
|
|-
| Људи у црном
| -{Men in Black}-
| Агент Кеј
|
|-
|rowspan="2"|1998
| Ловци на бегунце
|-{U.S. Marshals}-
| -{Chief Deputy Marshal Samuel Gerard}-
|
|-
|
|-{Small Soldiers}-
| -{Chip Hazard}-
|
|-
| 1999
| Двоструки ризик
|-{Double Jeopardy}-
| -{Travis Lehman}-
|
|-
|rowspan="2"|2000
|
|-{Rules of Engagement}-
| -{Col. Hayes 'Hodge' Hodges}-
|
|-
| Свемирски каубоји
|-{Space Cowboys}-
| Хок Хокинс
|
|-
| 2002
| Људи у црном 2
|-{Men in Black II}-
| Кевин Браун/Агент Кеј
|
|-
|rowspan="2"|2003
|
|-{The Hunted}-
| -{L.T. Bonham}-
|
|-
| Нестале
|-{The Missing}-
| -{Samuel Jones}-
|
|-
|rowspan="2"|2005
|
|-{Man of the House}-
| -{Roland Sharp}-
|
|-
|Три сахране Мелкијадеса Естраде
|-{The Three Burials of Melquiades Estrada}-
| -{Pete Perkins}-
|
|-
| 2006
|
|-{A Prairie Home Companion}-
| -{Axeman}-
|
|-
| 2007 
| Нема земље за старце
| -{No Country for Old Men}- 
| Ед Том Бел 
|
|-
| 2007
| У долини Ила
| -{In the Valley of Elah}-
| -{Hank Deerfield}-
|
|-
| 2008
|
|-{In the Electric Mist}-
| -{Dave Robicheaux}-
|
|-
| 2012
| Људи у црном 3
|-{Men in Black III}-
| Кевин Браун/Агент Кеј
|
|-
| 2016
| Џејсон Борн
| -{Jason Bourne}-
| -{Robert Dewey}-
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Томи Ли Џонс - интервју („Политика“, 7. октобар 2012)

Рођени 1946.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде Златни глобус